Вильяфра́нка-дель-Пенеде́с (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Пенедес. Занимает площадь 19,65 км². Население — 38218 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 39 км. В городе популярно построение человеческих башен (проводится ассоциацией Castellers de Vilafranca).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Барселоны